Angolatitan adamastor — вид растительноядных динозавров-завропод, принадлежащих к кладе Somphospondyli и живших во время верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современной Анголы.

Вид был описан в 2011 году палеонтологом Матеусом и его коллегами. Голотип не имеет официального инвентарного номера, потому что не был включён в коллекции музеев. Номер находки MGUANPA-003. Он был найден в местности Tadilagen формации Itombe, датируемой серединой туронского яруса. Голотип состоит из частичного скелета без черепа. Сохранились в том числе вся правая сторона правой ноги и плечевого пояса, части пястной кости.

Согласно анализу, Angolatitan adamastor находится в кладе Titanosauriformes и является базальным таксоном клады Somphospondyli. В то время как другие старейшие африканские зауроподы принадлежат группе Titanosauria.

Примечания 

Somphospondyli
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии, описанные в 2011 году